Auglitten ist der Name zweier Orte in Ostpreußen:
 Auglitten, Kreis Friedland/Bartenstein, seit 1946: Progress (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk der russischen Oblast Kaliningrad
 Auglitten (bis 1938: Sawadden, Dorf), Kreis Lyck, seit 1945: Zawady Ełckie, Dorf im Powiat Ełcki der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren